Biały Bim Czarne Ucho – powieść Gawriiła Trojepolskiego
 Biały Bim Czarne Ucho – film z 1977 roku